LOpen de Chine de snooker 2009 s'est déroulé du 30 mars au  au Gymnase universitaire des étudiants de Pékin. Le tenant du titre était Stephen Maguire. Le vainqueur est Peter Ebdon qui défait John Higgins par 10 frames à 8.

Dotation 
 Gagnant : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes: 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Trente-deuxièmes de finalistes : 
 48 derniers joueurs : 
 Meilleur break en qualification : 
 Meilleur break dans le tableau principal : 
 Total des prix : 
 Break maximum en qualification : 
 Break maximum dans le tableau principal :

Wild cards 
Ces matches se sont joués le 30 mars à Pékin.

 WC = wild card.
 John Parrott a déclaré forfait pour des raisons médicales (problème de dos).

Tableau final 
Résultats du tableau principal :

Seizièmes de finale 
Remarques :
 Éliminations surprises de plusieurs têtes de série : Stephen Maguire (tenant du titre), Joe Perry, Ding Junhui et de Marco Fu.
 Qualification de deux jeunes joueurs chinois peu connus : Tian Pengfei et Xiao Guodong.

Huitièmes de finale 
Remarques :
 Éliminations surprises d'Allister Carter (gagnant du dernier tournoi) et de Mark Selby,  mondial.
 Très bonne résistance du jeune chinois Xiao Guodong face à Ronnie O'Sullivan, intouchable en début de match et auteur de deux centuries dans les deux premières frames.

Quarts de finale 
Remarques :
 Il ne reste aucun joueur chinois pour disputer ces quarts de finale.
 Ronnie O'Sullivan et Shaun Murphy, respectivement  et  du classement mondial, sont éliminés lors des quarts de finale.

Demi-finales 
Remarques :
 Stuart Pettman, qui a bénéficié d'une wild card, parvient pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi ranking international.

Finale 

Débuts timides des deux joueurs qui restent prudents. Les deux adversaires arrivent à la pause de la première session à 2-2. La première session est assez équilibrée. Peter Ebdon mème alors 5-4. Le score atteint 6-6, 7-7 puis 8-8. La dix-septième frame est terrible pour John Higgins qui accumule de nombreux points de pénalité pour avoir rentré deux fois la blanche et ne pas avoir réussi à se désnooker lors de quatre essais ; il finira par concéder cette frame. La dix-huitième et dernière frame est complètement à l'avantage de Peter Ebdon.

 Centuries : 140 (Higgins), 108 (Ebdon)

Remarques :
 Peter Ebdon aura mené de bout en bout ce match (sauf en ce qui concerne la première frame du match gagnée par John Higgins), sans toutefois parvenir à aucun moment à se détacher de manière décisive et significative, c'est-à-dire par plus de deux frames d'écart.
 John Higgins, quant à lui, aura su préserver ses chances de l'emporter en revenant systématiquement à égalité avec son adversaire sans toutefois parvenir à aucun moment à passer devant lui (mis à part lors de la première frame).
 John Higgins aura perdu chacune des deux sessions par le même score de 5 à 4.
 À 38 ans, Peter Ebdon remporte un tournoi de classement pour la huitième fois de sa carrière. Sa précédente victoire datait du championnat du Royaume-Uni 2006.

Qualifications 
Ces matches se sont joués entre le 21 au  au Pontin's Centre de Prestyn au Pays de Galles.

 Matches joués lors des premiers jours du tournoi à Pékin.

Centuries

Centuries lors du tableau final 
38 centuries ont été réalisés durant les matchs du tableau final :

 140, 132, 121, 110, 103 : John Higgins
 140, 128, 123, 109, 105 : Ricky Walden
 138, 108, 100 : Peter Ebdon
 134, 118 : Gerard Greene
 132 : Mark Allen
 129, 108 : Stephen Hendry
 127 : Ding Junhui
 127 : Joe Swail
 124, 104 : Ronnie O'Sullivan
 124 : Stuart Bingham
 115 : Dave Harold
 114 : Shaun Murphy
 109, 101, 100 : Graeme Dott
 109 : Jamie Cope
 109 : Stuart Pettman
 109 : Jin Long
 108 : Xiao Guodong
 105 : Tian Pengfei
 105 : Mark Selby
 103 : Michael Judge
 100, 100 : Judd Trump
 100 : David Gilbert

Centuries lors des qualifications 

 142 : Stuart Pettman
 138 : Patrick Wallace
 131 : Scott MacKenzie
 121 : Liu Chuang
 110 : Atthasit Mahitthi
 104 : Kuldesh Johal
 103 : Jin Long
 103 : Martin Gould

Références 

2009
Événement sportif à Pékin
Sport en Chine en 2009
Snooker en 2009